Науя́местис () — местечко в Паневежском районе Паневежского уезда Литвы. Центр Науяместского староства.

История 
Науяместис известен со второй половины XVI века. С 1919 по 1950 годы входил в Паневежский уезд, а потом был отнесён к Паневежскому району Шяуляйской области. В 1953 году Шяуляйская область была упразднена и Паневежский район перешёл в прямое подчинение Литовской ССР. В 1958 году Науяместис получил статус посёлка городского типа. В 1991 году Науяместис был лишён статуса посёлка городского типа и стал местечком.

Население

Примечания 

Населённые пункты Паневежского района